O Campeonato Paulista do Interior de Futebol de 2009, ou Troféu do Interior, foi a competição que apontou o Campeão do Interior no Campeonato Paulista.

Regulamento 
O campeonato foi disputado pelos quatro melhores clubes do interior não classificados para as semi-finais do Campeonato Paulista. Foi disputado em mata-mata com jogos de ida e volta.

Semi-finais 
Jogos de ida: 11 e 12 de abril
Jogos de volta: 18 e 19 de abril

O time à esquerda joga a partida de volta em casa.

Final 
Jogo de ida: 26 de abril
Jogo de volta: 3 de maio

Premiação

Ver também 
 Campeonato Paulista de Futebol de 2009
 Campeonato Paulista de Futebol de 2009 - Série A2
 Campeonato Paulista de Futebol de 2009 - Série A3
 Campeonato Paulista de Futebol de 2009 - Série B
 Campeonato Paulista de Futebol Feminino de 2009

Campeonato Paulista do Interior de Futebol
Campeonato Paulista de Futebol de 2009